Бахтигареево — деревни в Баймакском районе Башкортостана:

 Бахтигареево (Мерясовский сельсовет)
 Бахтигареево (Ишмухаметовский сельсовет)